Livingston F.C. er en skotsk fodbold klub der spiller i den skotske liga .
Klubben blev grundlagt i 1943, og ligger i Livingston, West Lothian.

Historiske slutplaceringer

Noter 

 
Etableret i 1943
Fodboldklubber i Skotland